Frauenkirche o Liebfrauenkirche son formas abreviadas de la expresión alemana Kirche Unserer Lieben Frau(en) ("Iglesia de Nuestra Amada Señora"), denominación utilizada desde la Edad Media para las iglesias con la advocación de la Virgen María.

Alemania

Baden-Wurtemberg 
 Münster unserer Lieben Frau (Friburgo)
 Frauenkirche (Esslingen am Neckar)

Baja Sajonia 
 Liebfrauenkirche (Neustadt am Rübenberge).

Baviera 
 Münster Zur Schönen Unserer Lieben Frau (Ingolstadt).
 Frauenkirche de Múnich.
 Frauenkirche (Núremberg).

Brandeburgo 
 Liebfrauenkirche (Jüterbog).

Bremen 
 Liebfrauenkirche (Bremen).

Hesse 
 Liebfrauenkirche (Fráncfort).
 Liebfrauenkirche (Schotten).
 Liebfrauenkirche (Frankenberg an der Eder).
 Liebfrauenkirche (Darmstadt).

Renania del Norte-Westfalia 
 Liebfrauenkirche (Bocholt).
 Liebfrauenkirche (Hamm).
 Liebfrauenkirche (Mülheim), en el distrito de Colonia.
 Liebfrauenkirche Überwasser, Münster.

Renania-Palatinado 
 Liebfrauenkirche (Coblenza).
 Iglesia de Nuestra Señora de Tréveris.

Sajonia 
 Frauenkirche (Dresde).
 Frauenkirche (Grimma).
 Frauenkirche (Meißen).
 Unser Lieben Frauen Auf Dem Berge de Penig.

Sajonia-Anhalt 
 Liebfrauenkirche (Halberstadt).
 Unser Lieben Frauen (Halle).
 Kloster Unser Lieben Frauen de Magdeburgo.
 Liebfrauenkirche (Wernigerode).
 Kircher Unser Lieben Frauen (Burg), junto a Magdeburgo.

Turingia 
 Liebfrauenkirche (Arnstadt).

Bélgica 
 Liebfrauenkathedrale (Amberes).
 Liebfrauenkirche (Brujas).
 Liebfrauenkirche (Oudenaarde).

Holanda 
 Liebfrauenkirche (Maastricht).

Italia 
 Frauenkirche (Brixen).

Suiza 
 Liebfrauenkirche (Zúrich).

Topónimo 
 Frauenkirch, zona de Davos.